Clinton puede hacer referencia a:

Personas 
Bill Clinton, cuadragésimo segundo presidente de los Estados Unidos;
Hillary Clinton, secretaria de Estado de Estados Unidos y candidata a la presidencia estadounidense;

Lugares
Clinton, localidad del estado de Arkansas;
Clinton, localidad del estado de Carolina del Norte;
Clinton, localidad del estado de Carolina del Sur;
Clinton, localidad del estado de Connecticut;
Clinton, localidad del estado de Iowa;
Clinton, localidad del estado de Illinois;
Clinton, localidad del estado de Indiana;
Clinton, localidad del estado de Kentucky;
Clinton, localidad del estado de Maryland;
Clinton, localidad del estado de Massachusetts;
Clinton, localidad del estado de Míchigan;
Clinton, localidad del estado de Misisipi;
Clinton, localidad del estado de Misuri;
Clinton, localidad del estado de Montana;
Clinton, localidad del estado de Nebraska;
Clinton, localidad del estado de Nueva Jersey;
Clinton, varias localidades del estado de Nueva York;
Clinton, localidad del estado de Oklahoma;
Clinton, ciudad del estado de Misisipi;
Clinton, localidad del estado de Pensilvania;
Clinton, localidad del estado de Utah;
Clinton, localidad del estado de Washington;
Clinton, localidad del condado de Barron, estado de Wisconsin;
Clinton, pueblo del condado de Rock, estado de Wisconsin;
Clinton, villa del condado de Rock, estado de Wisconsin;
Clinton, pueblo del condado de Vernon, estado de Wisconsin;
Municipio de Clinton, varios en Estados Unidos;
Clinton, localidad de Nueva Zelanda;

Otros
Uva clinton, variedad vinífera prohibida.

Enlaces externos